Andorra la Vella, parròquia capital d'Andorra
 Impost sobre el valor afegit (del seu nom en finès ArvonLisäVero), impost indirecte que grava el consum
 Prestació d'atur (del seu nom en alemany ArbeitsLosenVersicherung), pagament fet pel govern a les persones en atur
 Autonomous Land Vehicle, vehicle terrestre no tripulat dissenyat per la DARPA
 ALV X-1 (de l'acrònim en anglès ATK Launch Vehicle), missió fallida de coet sonda llançada l'agost de 2008
 Virus de la leucosi aviar (del seu nom en anglès Avian Leukosis Virus), retrovirus que infecta les gallines
 ALV també és el tíquer a la Borsa de Frankfurt d'Allianz, empresa de serveis financers d'Alemanya
 Alv també és l'abreviatura de l'alvanita, mineral de la classe dels fosfats